Ton van Dijk (journalist), oud-hoofdredacteur van Nieuwe Revu en  Panorama
Ton F. van Dijk, netcoördinator van Nederland 1